Crosta – strato superficiale solido o semplicemente più consistente rispetto al resto dell'oggetto (es. la crosta di una torta o la crosta del formaggio)
Crosta – in medicina, una lesione dermatologica determinata dall'essiccazione del liquido contenuto in bolle o pustole
 Crosta – parte più esterna di un pianeta, appena al di sopra del mantello
 Crosta terrestre – parte più esterna della Terra solida
 Crosta – personaggio della serie di romanzi di Harry Potter, topo di Ron Weasley
 Crosta – frazione del comune tedesco di Großdubrau

Altri progetti